Силвиу Брукан (, урожд. Саул Брукнер (), 18 января 1916, Бухарест — 14 сентября 2006, Бухарест) — румынский политический деятель, политолог, дипломат.

Биография 

Родился в немецкоязычной еврейской семье. В годы правления Георгиу-Дежа был одним из его ближайших соратников и влиятельным партийным идеологом, жёстким сталинистом, занимал посты посла в США (1955), постоянного представителя в ООН (1959—1962). После прихода к власти Чаушеску вступил с ним в конфликт, объединился с группой политиков левого крыла (Георге Апостол, Корнелиу Мэнеску и др.), недовольных его политикой. Выступал за рубежом с критикой Чаушеску с левых позиций, был исключён из РКП, но при содействии главы «Секуритате» Юлиана Влада выехал в США, где дал ряд интервью с критикой политики Чаушеску. После свержения Н. Чаушеску — журналист, политолог и телекомментатор. Был активным сторонником преобразования Фронта национального спасения в политическую партию.

Сочинения 
 Îndreptar-dicţionar de politologie (Справочник по политологии, 1993)
 Stâlpii noii puteri in România (Опоры новой власти в Румынии, 1996)
 De la capitalism la socialism şi retur (От капитализма к социализу и обратно, 1998)
 Social Change in Russia and Eastern Europe (Социальные изменения в России и Восточной Европе, 1998)
 România în derivă (Румыния в дрейфе, 2000)
 Profeţii despre trecut şi despre viitor (Пророчества о прошлом и будущем, 2004)

Примечания

Ссылки 
 Biografie în Cotidianul, 6 februarie 2006

Журналисты Румынии
Политики Румынии
Члены Румынской коммунистической партии
Участники Румынской революции (1989)
Политологи Румынии
Политологи США
Дипломаты Румынии
Персоналии по алфавиту
Послы Румынии в США
Постоянные представители Румынии при ООН
Диссиденты Румынии